Il singolare del Lipton Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi ha battuto in finale Goran Ivanišević che si è ritirato.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Lipton Championships 1996
ATP Tour 1996